Исходное положение — многозначное понятие:
 Исходное положение — положение, которое занимают войсковые части в исходном районе для решения боевой задачи.
 Исходное положение — философский термин, придуманный Дж. Ролзом для замены понятия естественного состояния.
 «Исходное положение» — французский фильм, снятый режиссёрами Фабрисом Эбуе, Томасом Н’Гиоль, Жеромом Л’отски в 2011 году.

Примечания

См. также 
 Исходные положения термодинамики — постулаты термодинамики, представляющие собой результат обобщения экспериментальных фактов.